Rapu-Rapu (Albay), een gemeente in de Filipijnse provincie Albay;
 Rapu-Rapu (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Albay.